Seestadt bezeichnet:

 als Kurzform die Seestadt Aspern in Wien
 die nach der Seestadt Aspern benannte U-Bahn-Station Seestadt in Wien
 als vorangestelltes Wort manche Städte in Norddeutschland, z. B. Bremerhaven, Rostock und Wismar
 einen Ort in J. R. R. Tolkiens Buch Der Hobbit
 ein geplantes Einkaufszentrum in Bregenz